Giovanni Miccichè – politico e industriale italiano del XX secolo, deputato della XXIV legislatura del Regno d'Italia
 Giovanni Miccichè detto Gianfranco – politico italiano del XXI secolo, ministro e deputato della Repubblica Italiana